SWY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sitiawan (Malaysia)